Панделис Андреадис () е гръцки революционер, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония в началото на XX век.

Биография 
Андреадис е капитан на гръцка чета в района на Мариово под командването на Емануил Кацигарис. Взима участие в много сражения с български чети и с османски части.

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония